Ramadilla puede referirse a:

Lugares 
En Chile
 Ramadilla (Atacama), localidad de la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, Chile.
 Ramadillas (estación), estación ferroviaria de la comuna de Curanilahue, Región del Bio Bio, Chile.

En Perú
 Ramadilla, anexo del distrito de Lunahuaná, Provincia de Cañete, Región Lima, Perú.